EFI est un acronyme qui peut désigner :
 electronic fuel injection (en français, injection électronique), en mécanique automobile ;
 Extensible Firmware Interface, en informatique. L'ancêtre de l'UEFI, le successeur du BIOS ;
 Établissements français de l'Inde ;
 échange de formulaires informatisé, en informatique, une technique de préhension de documents ;
 École française d'Istanbul ;
 European Forest Institute (en français, Institut Européen de la Forêt).

Homonymie d'acronyme